Abrüsten steht für:
 Abrüstung, Reduzierung militärischer Potenziale
 Abschlussdienst bei Lokomotiven, siehe Abrüsten (Bahn)